Bodzanów est le nom :

 de la gmina de Bodzanów, dans le powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Bodzanów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Bodzanów, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Bodzanów, dans la voïvodie d'Opole